Young House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Young House (Arkansas), ID-Nr. 92000559
 Young House (Kentucky), ID-Nr. 84001787
 Young House (Mississippi), ID-Nr. 08001046
 Young House (New Jersey), ID-Nr. 84003942